Flosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lille Flosjön, sjö i Hällefors kommun,  (10,5 ha)
Store Flosjön, sjö i Hällefors kommun,  (70,5 ha)
Flosjön, eller Floen sjö i Gagnefs kommun och Leksands kommun,  (5,99 km²)
Flosjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (5,4 ha)
Flosjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Flodsjöarna
Flotjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn